Trzciński – nazwisko 
Osoby o nazwisku Trzciński:
 Czesław Trzciński – podoficer, jeniec, zamordowany 1942 w III Rzeszy
 Henryk Trzciński – wioślarz, olimpijczyk z Moskwy 1980
 Ignacy Trzciński – podczaszy inflancki w 1782 roku,  poseł na Sejm I RP
 Jan Trzciński – miecznik łęczycki 1693-1704
 Janusz Trzciński – muzyk, animator kultury
 Janusz Trzciński – konstytucjonalista, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm
 Józef Michał Trzciński – biskup gnieźnieński 1732/38
 Juliusz Trzciński –  polityk, działacz społeczny, minister, poseł na Sejm Ustawodawczy w II RP
 Krzysztof Trzciński (Krzysztof Komeda) –  kompozytor i pianista jazzowy
 Marek Trzciński –  polityk, elektronik, przedsiębiorca, senator VII kadencji
 Mariusz Trzciński – wioślarz, olimpijczyk z Moskwy 1980
 Stanisław Dzierżek Trzciński – podstarości, cześnik i łowczy lubelski
 Tadeusz Trzciński – stolnik bydgoski, łowczy inowrocławski, poseł na Sejm Czteroletni, starosta kruszwicki
 Tadeusz Trzciński – harmonijkarz, członek zespołu Breakout
 Teofil Trzciński – dyrektor i reżyser teatralny
 Wojciech Trzciński – kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej i teatralnej, aranżer
 Zenon Trzciński – generał dywizji i komendant główny MO

Zobacz też 
 Trzcińska
 Trzcinka
 Trzcińsko, Trzcińsko-Zdrój
 Kuźnica Trzcińska